Вар или ВАР — может означать:

 Вар — крутой кипяток.
 Вар — древнее название сбитня, старинного русского горячего напитка.
 Вар — легкоплавкое смолистое вещество, нерастворимое в воде.
 Вар — скандинавская богиня истины, выслушивает и записывает клятвы людей, мстит нарушителям клятв и обещаний.
  — принятое сокращение для так называемых «книг Варуха».

Аббревиатура, акроним 
 Великая армия республики (звёздные войны)
 Великая армия республики
 Всенаправленный азимутальный радиомаяк (связь)
 Врожденная аномалия развития (мед.)
 Система видеопомощи арбитрам

Топоним 
 Водные объекты
 Вар — река на юго-востоке Франции.
 Вар-Еган — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Вар-Кикя — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО.

 Населённые пункты
 Вар — департамент на юго-востоке Франции.
 Вар — коммуна в департаменте Верхние Альпы, Франция.
 Вар — коммуна в департаменте Верхняя Сона, Франция.
 Вар — коммуна в департаменте Шаранта, Франция.

Персоналии 
 Секст Квинтилий Вар — древнеримский консул 453 года до н. э.
 Секст Квинтилий Вар — сенатор, претор 57 года до н. э.
 Секст Квинтилий Вар — древнеримский полководец и политический деятель, противник Цезаря.
 Публий Квинтилий Вар — древнеримский полководец и политический деятель времён Октавиана.
 Публий Квинтилий Вар Младший — сын полководца и консула Публия Квинтилия Вара и его третьей жены Клавдии Пульхры.
 Уар (эллинизация латинского имени Вар) — святой мученик.

Физика 
 Вар (неправильно ВАр) — вольт-ампер реактивный, единица измерения реактивной электрической мощности в системах переменного тока, дополнительная единица измерения мощности, разрешённая к применению ГОСТ 8.417-2002 совместно с единицами измерения СИ.
 Вар — мера вместимости и объёма.

См. также 

 Вар-сюр-Розе — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Var